Wallin är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Wallin 12 575
 Vallin 2 619
 Wahlin 410
 Walin 52
 Vahlin 43
 Valin 19
Tillsammans blir detta 15 711 personer, vilket ger namnet plats nummer 38 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. 

Till dessa namn kommer 11 personer med namnet Vallien, där en av de mest kända, Bertil Vallien ursprungligen skrivit namnet Wallin. Namnvarianten Vallien har uppenbarligen utelämnats i sammanräkningen av namnformer för namnet Wallin i SCB:s statistik över vanligaste efternamn. Wallin med de olika stavningsvarianterna förekom även som soldatnamn.

Personer med efternamnet Wallin eller varianter av detta namn

 av Robert Wilhelm Ekman 1853

A
 A. G. Wallin (cirka 1804–1882), skådespelare och teaterdirektör
 Agneta Wallin (född 1967), skådespelare
 Anna Wallin (1880–1963), skådespelare
 Anna Wallin (journalist) (1862–1922), journalist
Anna Britta Ahlner-Wallin (1913–2005), textilkonstnär
 Anne-Marie Wallin (1925–2010), balettdansös
Ari Vallin (född 1978), finländsk ishockeyspelare
August Wallin (1841–1919), teaterdekoratör

B
 Barbro Wallin (född 1939), evangelist
Bengt-Arne Wallin (1926–2015), musiker
Bertil Wahlin (1917–2007), botaniker och TV-personlighet
Bertil Vallien (född 1938), skulptör, glaskonstnär
Bianca Wallin (1909–2006), konstnär
 Birgit Wallin (1923–2000), folkskollärare och konstnär
 Birgitta Wallin (född 1959), översättare och redaktör
Bror Wallin (1864–1910), konstnär

C
Camilla Wallin (född 1966), guldsmed och sångerska
Carl Wallin (1881–1929), skådespelare
Carl E. Wallin (1879–1968), konstnär
Carl Georg August Wallin (1893–1978), bildkonstnär, sjökapten, marinmålare 
Carolina Wallin Pérez (född 1982), sångerska
Cecilia Wallin (författare) (född 1972)
Ceylon Wallin (1922–1984), musiker
Christer Wallin (född 1969), simmare
Cissi Wallin (född 1985), skådespelare, bloggare, tv- och radioprofil
Claes-Göran Wallin (född 1952), ishockeyspelare
 Clementine Wallin (1796–1872), målare

D
 Daniel Magnus Walin (1788–1857), kyrkomusiker
David Wallin (1876–1957), konstnär

E
 Edgar Wallin (1892–1963), målare, grafiker och skulptör
Eivor Wallin (1904–2003), politiker, socialdemokrat 
Elin Wallin (1884–1969), konstnär
Elisabeth Ohlson Wallin (född 1961), fotograf
Ellis Wallin (1888–1972), konstnär
Elsa Wallin (1900–1980), operasångerska
 Erich Wallin (död 1773), allmoge- och kyrkomålare
 Erik Wallin, flera personer
Erik Wallin (frivilligsoldat) (1921–1997), legosoldat
Erik Wallin (pedagog) (1929–2010), professor i pedagogik

F
 Fredrik Wallin (1731–1798), handelsman, målare och vice rådman
Fridolf Wallin (1893–1994), journalist

G
Gabriel Wallin (född 1981), friidrottare
Georg Wallin den äldre (1644–1723), biskop
Georg Wallin den yngre (1686–1760), biskop
Georg August Wallin (1811–1852), arabist
Gun-Britt Wallin (1938–1978), friidrottare
Gunhild Wallin (född 1949), politiker, centerpartist
Gunilla Wallin (1938–2015), operasångerska
 Gunnar Wallin, flera personer
Gunnar Wallin (läkare) (född 1936), professor i klinisk neurofysiologi
Gunnar Wallin (skådespelare) (1895–1944), finländsk skådespelare
Gunnar Wallin (statsvetare) (1923–2020)
Gunnar Wallin (tecknare) (1896–1975), konstnär och journalist
Gunnel Wallin (född 1939), politiker, centerpartist
 Gunvor Wallin, flera personer
 Gunvor Wallin (jurist) (1911–2010)
 Gunvor Wallin (politiker) (1920–2016), folkpartist
Gustaf Walin (1845–1924), apotekare och politiker
 Gustaf Wallin (1871–1940), bergsingenjör
Gustafva Amalia Walin (1825–1896), opera- och vissångerska
Gösta Walin, flera personer
 Gösta Walin (justitieråd) (1902–2002)
 Gösta Walin (oceanograf) (1938–2022), professor i oceanografi, samhällsdebattör
 Göte Wallin (1935–2002), målare och tecknare

H
Hans Wallin (1919–1973), kompositör och musiker
Hans Wallin (matematiker) (född 1936), professor
Harald Wallin (1887–1946), sjöman
Harry Wallin (född 1953), finländsk politiker
Hasse Wallin (1919–1973), musiker
 Helmer Wallin (1906–2004), målare
Henry Wallin (1922–2013), radioproducent och jazzmusiker
Henry Wallin (konstnär) (1928–2021), konstnär
 Holger Wallin (1921–1997), dekoratör, målare, tecknare och grafiker
 Hugo Wallin (1876–1956), industriman

I
Ingeborg Walin (1868–1936), kvinnosakspolitiker och skolkökspionjär
Ingrid Wallin (född 1943), skådespelare
Irene Wahlin (1939–2020), gallerist, debattör och författare
 Isak Wallin (född 1998), ishockeymålvakt

J
Jesse Wallin (född 1959), radiojournalist
Jimmy Wallin (född 1980), serietecknare
Johan Wallin i Midsommarkransen, (1873–1947), riksdagsledamot
 Johan Wallin (målare) (1729–1814), målarmästare och kyrkomålare
Johan Adam Wallin (1862–1932), tidningsman
Johan Arvid Vallin (1857–1930), byggmästare
 Johan August Wallin (1871–1941), fackföreningsman och lokalpolitiker, socialdemokrat
Johan Olof Wallin (1779–1839), ärkebiskop och psalmdiktare
Johan Petter Wallin (1839–1928), präst och översättare
 Johan William Wallin (1871–1926), präst
John Wallin (1892–1947), skådespelare
Josef Otto Wallin (1786–1863), domprost

K
 Karin Wallin (född 1936), finlandssvensk pedagog, konstnär och författare 
Karl Wallin (1858–1922), elektrotekniker, professor
 Klaes Evert Stig Wallin (1920–1986), målare
Kerstin Wallin (född 1945), politiker, socialdemokrat och ämbetsman

L
 Lars Wallin, flera personer
 Lars Wallin (konstnär) (född 1933), zoolog och konstnär
Lars Wallin (modeskapare) (född 1965)
Lars Wallin (musiker) (född 1964), musiker och författare
Lars Wallin (skådespelare), senare Sebastian Wallin (född 1943), skådespelare och dansare
Lena Wallin (född 1958), friidrottare

M
Magdalena Forsberg, född Wallin (född 1967), skidskytt och längdåkare
 Margareta Wallin-Kylander (1912–1990), målare
Magnus Wallin (född 1965), videokonstnär och animatör
 Magnus Wallin (konstnär) (1926–2017), ämneslärare och tecknare
Mariana Wallin (född 1934), politiker, folkpartist
 Moa Wallin (född 1995), mediapersonlighet
Mona Walin (född 1944), konstnär

N
Niclas Wallin (född 1975), ishockeyspelare
 Nils Wallin, flera personer
 Nils Wallin (ingenjör) (1869–1950), elektroingenjör
 Nils Wallin (målare) (aktiv omkring år 1800), allmoge- och kyrkomålare
Nils L. Wallin (1924–2002), musikforskare

O
 Olof Fredrik Vahlin (1805–1862), präst och vitterlekare
 Otto Wallin (född 1990), boxare

P
Pelle Walin (1930–1989), skådespelare, operettsångare, kapplöpningsryttare
Per Wallin (ishockeyspelare) (född 1968)
Per Henrik Wallin (född 1946), musiker
Pär Wallin (född 1955), friidrottare

R
Rickard Wallin (född 1980), ishockeyspelare
Rudolf Walin (1820–1868), operasångare

S
Sam Wallin (1915–1992), konstnär
 Samuel Wallin, svenskamerikansk tecknare och gravör
Sigurd Wallin (1882–1968), etnolog
Sigurd Wallin (konstnär) (1916–1999), konstnär
Stefan Wallin (född 1967), finlandssvensk politiker
Stig Walin (1907–1980), musikforskare
Stig Wallin (1943–2009), opinionsbildare

T
Tobias Wallin (född 1979), dansare
Totte Wallin (född 1952), sångare, musiker, komiker och programledare

U
Ulf Wallin, violinist 
Ulrica Hydman-Vallien (1938–2018), glaskonstnär, målare
 Ulrika Wallin-Holm (1918–2005), sekreterare, målare, tecknare och grafiker

V
Valdemar Vahlin (1838–1903), politiker

W
Wiktor Wallin (1885–1973), konstnär
Wilhelm Wallin (1825–1898), politiker

Å
Åke Wallin (1917–2010), företagsledare och politiker

Ö
Örjan Wallin (född 1951), friidrottare

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn